van der Klaauw ist der Familienname von

 Chris van der Klaauw (1924–2005), niederländischer Diplomat und Politiker
 Cornelis Jakob van der Klaauw (1893–1972), niederländischer Zoologe, Professor der Universität Leiden